Culcita är ett släkte av sjöstjärnor. Culcita ingår i familjen Oreasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Culcita